Ordet dispenser har flere betydninger:

 Dispenser (beholder) – en beholder, der (automatisk eller ved berøring) aktiveres og afgiver sit indhold styk for styk eller i portioner, eller som har plads til et antal bestemte brugsgenstande – f.eks. en selvbetjeningsautomat (som en billetautomat) eller en sæbebeholder med pumpe.
 Dispenser – engelsk betegnelse for en dispensator/receptar (en farmaceutisk personalefaggruppe beskæftiget på apotek og sygehusapotek).

Stillingsbetegnelser inden for sundhed
Selvbetjeningsautomater